Шапиро, Михаил:
 Шапиро, Михаил Григорьевич (1908—1971) — советский режиссёр, сценарист.
 Шапиро, Михаил Матвеевич (род. 1938) — советский художник.